Jean Boucher est un avocat et homme politique québécois, né le  à Trois-Rivières. 

Il a été élu député à l'Assemblée nationale du Québec lors de l'élection générale québécoise de 2014 jusqu'en 2018. Il représentait la circonscription électorale d'Ungava en tant que membre du Parti libéral du Québec. Il a d'abord été nommé adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones le , puis adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Biographie 
Jean Boucher détient un baccalauréat en biologie médicale de Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau du Québec en 1996. De 2000 à 2007, il a été avocat pour une organisation à but non lucratif offrant des logements sociaux aux autochtones vivant hors des réserves, située à Dolbeau-Mistassini. Il est ensuite directeur à l'Administration régionale Kativik, puis directeur des services à la clientèle de l'Office municipal d’habitation Kativik. Il habite Kuujjuaq depuis 2007.

Résultats électoraux

Voir aussi

Articles connexes 
  du Québec
 Parti libéral du Québec

Liens externes

Références 

Député du Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale
Naissance à Trois-Rivières
Naissance en mai 1962